Мордовин — русская фамилия.

Известные носители:
 Мордовин
 Мордовин, Александр Яковлевич (1797—после 1865) — родоначальник династии Мордовиных, военных Российской императорской армии, его сыновья:
 Мордовин, Георгий Александрович (1846—1884) — русский морской офицер.
 Мордовин, Иван Александрович (1841—?) — русский военный-гидрограф.
 Мордовин, Игнатий Александрович (1844—после 1890) — русский военный-гидрограф.
 Мордовин, Михаил Александрович (1852—1915) — русский морской офицер.
 Мордовин, Борис Михайлович (1898—1979) — советский учёный и военный, сын М. А. Мордовина.
 Мордовин, Павел Александрович (1842—1907) — генерал-майор Российского императорского флота.
 Мордовин, Константин Павлович (1870—1914) — русский военный гидрограф, генерал-майор, сын П. А. Мордовина.
 Мордовин, Пётр Александрович (1835—1888) — русский морской офицер и писатель.
 Мордовин, Порфирий Александрович (1852—1918?) — русский морской офицер.

 Мордовин, Александр Павлович (1873—1937) — российский военный деятель, фехтовальщик и тренер.
 Мордовин, Борис Михайлович (1898—1979) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, инженер-капитан 1-го ранга.
 Мордовин, Валентин Кириллович (1915—1982) — советский художник, Народный художник РСФСР.
 Мордовин, Павел Павлович (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Мордовин, Юрий Константинович (1900—1969) — советский фехтовальщик и тренер.

 Мордовина
 Мордовина, Ираида Андреевна (род. 1962) — доктор юридических наук, профессор юридической психологии, академик МАО, писатель, поэт.

См. также 
 Мордовинка